Місто
 Овруч
Контрольно-пропускний пункт
 Овруч (пункт контролю)
Станція
 Овруч (станція)